Die Thaumatichthyidae sind eine Familie der Tiefsee-Anglerfische (Ceratioidei). Die Fische sind nur durch den Fang von etwa 60 einzelnen Exemplaren im Atlantik und im Pazifik bekannt. Über die Lebensweise ist so gut wie nichts bekannt.

Merkmale 
Ausgewachsene Weibchen der Thaumatichthyidae unterscheiden sich von allen anderen Tiefsee-Anglerfischen durch ihren enorm vergrößerten, den Unterkiefer weit überragenden und mit langen Zähnen besetzten Oberkiefer. Die Fische werden 7,5 bis 15,5 Zentimeter lang. Männchen und Larven kennt man lediglich von der Gattung Thaumatichthys.

Systematik 
Es gibt neun Arten in zwei Gattungen:
 Lasiognathus, leben bathypelagisch in Tiefen zwischen 1000 und 4000 Metern.
 Lasiognathus amphirhamphus Pietsch, 2005.
 Lasiognathus beebei Regan & Trewavas, 1932.
 Lasiognathus dinema Pietsch & Sutton, 2015.
 Lasiognathus intermedius Bertelsen & Pietsch, 1996.
 Lasiognathus saccostoma Regan, 1925.
 Lasiognathus waltoni Nolan & Rosenblatt, 1975.
 Thaumatichthys, leben bathydemersal auf dem Meeresgrund in Tiefen zwischen 1400 und 3500 Metern.
 Thaumatichthys axeli (Bruun, 1953).
 Thaumatichthys binghami Parr, 1927.
 Thaumatichthys pagidostomus Smith & Radcliffe, 1912.

Quellen 
 Kurt Fiedler, Lehrbuch der Speziellen Zoologie, Band II, Teil 2: Fische, Gustav Fischer Verlag Jena, 1991, ISBN 3-334-00339-6.
 Joseph S. Nelson, Fishes of the World, John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7.

Weblinks 

 
 Theodore W. Pietsch: Thaumatichthyidae Tree of Life Project

Armflosser
Lophiiformes
Tiefseefisch